Leucaltis är ett släkte av svampdjur. Leucaltis ingår i familjen Leucaltidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kalksvampar
Leucaltis